Световната лига по волейбол 2015 е 26-ото издание на ежегодния международен турнир по волейбол за мъже, в който участие ще вземат 32 отбора. Турнирът ще се провежда от 16 май до 19 юли 2015 година.

Групи

Критерия за класиране в групите 
 Брой победи
 Спечелени точки
 Коефициент на геймове
 Коефициент на точки
 Резултат от мачовете между отбори с еднакви показатели

При победа с 3–0 или 3–1: 3 точки за победителя, 0 за загубилия
При победа с 3–2: 2 точки за победителя, 1 за загубилия.

График на мачовете

Междуконтинентален турнир

Дивизия 1

Група A 

|}

Седмица 3 
 Място:  Аделаида Арена, Аделаида, Австралия
 Място:  Минеириньо Арена, Бело Оризонте, Бразилия

лад

|}

Седмица 4 
 Място:  Гинасио Адиб Мойзес Диб, Сао Бернардо до Кампо, Бразилия
 Място:  Адриатика Арена, Песаро, Италия
 Място:  Ленд Роувър Арена, Болоня, Италия

лад

|}

Седмица 5 
 Място:  СПК Войводина, Нови Сад, Сърбия
 Място:  Пала Арекс, Йезоло, Италия
 Място:  Пионир Хал, Белград, Сърбия
 Място:  Пала Олимпия, Верона, Италия

лад

|}

Седмица 6 
 Място:  СПК Войводина, Нови Сад, Сърбия
 Място:  Италиански форум, Рим, Италия
 Място:  Пионир Хал, Белград, Сърбия
 Място:  Нелсън Мандела Форум, Флоренция, Италия

|}

Седмица 7 
 Място:  СПК Войводина, Нови Сад, Сърбия
 Място:  Олимпийски спортен парк, Сидни, Австралия
 Място:  Пионир Хал, Белград, Сърбия

|}

Седмица 8 
 Място:  Гинасио Есим Токантинс, Куяба, Бразилия
 Място:  Стейт Баскетбол Център, Вантирна, Австралия

|}

Група B 

|}

Седмица 3 
 Място:  Ерго Арена, Гданск / Сопот, Полша
 Място:  Хелън Център, Лос Анджелис, САЩ

|}

Седмица 4 
 Място:  Хала Спортова Ченстохова, Ченстохова, Полша
 Място:  Пирамида Уолтър, Лонг Бийч, САЩ

|}

Седмица 5 
 Място:  Сиърс Център, Хофман Естейтс, САЩ
 Място:  Волейболен център Санкт Петербург, Казан, Русия

|}

Седмица 6 
 Място:  Волейболен център Санкт Петербург, Казан, Русия
 Място:  Ажади покрит стадион, Техеран, Иран

|}

Седмица 7 
 Място:  Спортен комплекс Янтарни, Калининград, Русия
 Място:  Ажади покрит стадион, Техеран, Иран

|}

Седмица 8 
 Място:  Aжади покрит стадион, Техеран, Иран
 Място:  Таурон Арена Краков, Краков, Полша

|}

Дивизия 2

Група C 

|}

Седмица 1 
 Място:  Стампеде Корал, Калгари, Канада

|}

Седмица 3 
 Място:  Полидепориво Мунисипал Густаво Торито Родригес, Сан Мартин, Аржентина
 Място:  Арена Ботевград, Ботевград, България

|}

Седмица 4 
 Място:  Скотиабанк Център, Халифакс, Канада
 Място:  Колизео де ла Сиудад Дпортива, Хавана, Куба

|}

Седмица 5 
 Място:  Консолидиран Кредит Юниън Плейс, Съмърсайд, Канада
 Място:  Колизео де ла Сиудад Депортива, Хавана, Куба

|}

Седмица 6 
 Място:  Колизео де ла Сиудад Депортива, Хавана, Куба
 Място:  Полидепортиво Делми, Салта, Аржентина

|}

Седмица 7 
 Място:  Микроещадио Президент Хуан Доминго Перон, Гонзалез Катан, Аржентина
 Място:  Дворец на културата и спорта, Варна, България

|}

Седмица 8 
 Място:  Дворец на културата и спорта, Варна, България

|}

Група D 

|}

Седмица 3 
 Място:  Сувон Арена, Сувон, Южна Корея
 Място:  Момотаро Арена, Окаяма, Япония

|}

Седмица 4 
 Място:  Ю Гуан-сун Арена, Чеонан, Южна Корея
 Място:  Шимадзу Арена, Киото, Япония

|}

Седмица 5 
 Място:  Зала Фредерик Уолсън, Поатие, Франция
 Място:  Сувон Арена, Сувон, Южна Корея
 Място:  Зала Пиер Дюмартие, Туркоан, Франция

|}

Седмица 6 
 Място:  Будвар Арена, Ческе Будейовице, Чехия
 Място:  Осака Арена, Осака, Япония

|}

Седмица 7 
 Място:  Зала Робер Гренон, Тур (град), Франция
 Място:  Типспорт Арена Либерец, Либерец, Чехия
 Място:  Киндарена, Руан, Франция

|}

Седмица 8 
 Място:  Дворец на спорта Жак Шабан Делмас, Кастелно-ле-Ле, Франция
 Място:  Опава Арена, Опава, Чехия
 Място:  Брест Арена, Брест

|}

Група E 

|}

Седмица 1 
 Място:  Спортен център Матосиньош, Матосиньош, Португалия

|}

Седмица 2 
 Място:  Леден стадион Тампере, Тампере, Финландия

|}

Седмица 3 
 Място:  Спортен комплекс Ландже Мунте, Кортрейк, Белгия

|}

Седмица 4 
 Място:  Вааса Арена, Вааса, Финландия
 Място:  Хертогенбос Арена, Хертогенбос, Нидерландия

|}

Седмица 5 
 Място:  Топспорт зала Алмере, Алмере, Нидерландия
 Място:  Лиеж Арена, Лиеж, Белгия

|}

Седмица 6 
 Място:  Мартини плаза, Грьонинген, Нидерландия

|}

Седмица 7 
 Място:  Барона Арена, Еспоо, Финландия
 Място:  Повоа де Вържим Арена, Повоа де Вържим, Португалия

|}

Седмица 8 
 Място:  Лото Арена, Антверпен, Белгия
 Място:  Повоа де Вържим Арена, Повоа де Вържим, Португалия

|}

Дивизия 3

Група F 

|}

Седмица 5 
 Място:  Спортен център Морача, Подгорица, Черна гора

|}

Седмица 6 
 Място:  Спортна зала Бурхан Фелек, Истанбул, Турция

|}

Група G 

|}

Седмица 5 
 Място:  Тепик Арена, Тепик, Мексико

|}

Седмица 6 
 Място:  Зала Ник Галис, Солун, Гърция

|}

Група H 

|}

Седмица 5 
 Място:  Тараз Арена, Тараз, Казахстан

|}

Седмица 6 
 Място:  Спортен комплекс Кайро, Кайро, Египет

|}

Финален турнир

Дивизия 3 
 Място:  Егон Арена, Братислава, Словакия

Схема

Полуфинали 
лад

|}

Мач за трето място 

|}

Финал 

|}

Дивизия 2 
 Място:  Дворец на културата и спорта, Варна, България

Схема

Полуфинали 

|}

Мач за трето място 

|}

Финал 

|}

Дивизия 1 
 Място:  Мараканазиньо, Рио де Жанейро, Бразилия

Седмица 10

Група I 

|}

|}

Група J 

|}

|}

Схема

Полуфинали 
лад

|}

Мач за трето място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-добър играч на турнира –
 Най-добър разпределител –
 Най-добър диагонал –
 Най-добър блокировач –
 Най-добър посрещач –
 Най-добро либеро –

Източници 
 Що е то Световна лига по волейбол 2015

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Световна лига по волейбол
Волейбол в Бразилия
Спорт в Рио де Жанейро